Гранха-де-Торреэрмоса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-Сур. Занимает площадь 152 км². Население — 2352 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 158 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Campiña Sur

Муниципалитеты Бадахоса